El Deute públic és la dada més rellevant de discussió quan es produeix un impagament d'un govern o quan es vol fixar un sostre de deute.
La llista següent classifica els països per percentatge de Deute públic acumulat respecta la RNB. Les dades són extretes de l'Eurostat per la UE i de la CIA World Factbook 2010, per la resta del món. Les dades són tractades respecta la moneda local de cada país.

Llista 

 Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Referències 

deute public països
Finances públiques
Llistes d'estats